Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Walworth () :
le comté de Walworth, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
le comté de Walworth, situé dans l'État du Wisconsin.